Bulwer peut faire référence à :
 Bulwer (Afrique du Sud)

Patronyme 
 James Bulwer, collectionneur et naturaliste britannique
 , famille britannique, dont :
 Henry Bulwer-Lytton
 Edward Bulwer-Lytton